Valvis ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitrios Valvis (1814–1886), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Zinovios Valvis (1800–1886), griechischer Politiker und Ministerpräsident